Юлиан Дудда (; 8 апреля 1993, Бад-Наухайм, Гессен) — немецкий футболист, защитник клуба «Гессен» (Драйайх).

Клубная карьера 
В молодёжную команду франкфуртского «Айнтрахта» Дудда попал через детские спортивные школы городов Вёльштадт, Вёльферсхайм, Эхцелль и клуба «Франкфурт». В сезоне 2009/10 вместе с юношеской командой (до 17 лет) выиграл юношескую Бундеслигу.

7 мая 2011 года Дудда дебютировал во взрослой Бундеслиге в составе «Айнтрахта» в 33-ем туре в домашней игре против «Кёльна», закончившейся поражением хозяев со счётом 0:2.

В 2013 году Юлиан присоединился ко второй команде «Вердера»
. Летом 2015 года перешёл в «Киккерс» из Оффенбаха.

Молодёжная карьера 
В 2010—2011 году Юлиан Дудда привлекался в молодёжные сборные. Его дебют в юношеской сборной Германии состоялся 10 октября 2010 года против Украины.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Германии
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК «Кикерс» Оффенбах
Игроки ФК «Шпортфройнде» Зиген